Buzarea kan syfta på:

 Bouzaréah – en före detta stad, numera förort till Alger i Algeriet 
 Massif de la Bouzareah – en bergskedja i Algeriet